Zillikens ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Zillikens (1958–2022) deutscher Dermatologe
 Harald Zillikens (* 1959) deutscher Politiker